Pestschanka ist die Bezeichnung folgender Orte:
 der russische Name des ukrainischen Ortes Pischtschanka 
 ein Ort in der Nähe von Wolgograd
 davon abgeleitet das Mahnmal in Pestschanka